Luz de gas o gaslight puede referirirse a:

 Alumbrado de gas, la forma de luz artificial producida por un gas en combustión.
 Luz de gas (manipulación), forma de manipulación psicológica.

Ficción 
 Luz de gas (obra de teatro) (1938), de Patrick Hamilton.
 Luz de gas (película de 1940), película británica dirigida por Thorold Dickinson, basada en la obra de teatro.
 Gaslight (película de 1944), película estadounidense dirigida por George Cukor, basada en la obra de teatro.
 Gaslight (película de 1958), película australiana dirigida por William Sterling, basada en la obra de teatro.